Albori je priimek več oseb:
 Eugen von Albori, avstro-ogrski general
 Eduard Eugen Karl von Albori, avstro-ogrski general